A Gyinamo szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Gyinamo Barnaul, egy orosz labdarúgócsapat
 Gyinamo Breszt, egy fehérorosz labdarúgócsapat korábbi, a Szovjetunióban használt neve.
 Gyinamo Brjanszk, egy orosz labdarúgócsapat
 Gyinamo Kijev, egy ukrán sportegyesület korábbi, a Szovjetunióban használt neve.
 Gyinamo Minszk, egy fehérorosz labdarúgócsapat korábbi, a Szovjetunióban használt neve.
 Gyinamo Moszkva, egy orosz sportegyesület
 Gyinamo Tbiliszi, egy grúz labdarúgócsapat korábbi, a Szovjetunióban használt neve.